Tacoma puede referirse a:

 Tacoma, ciudad portuaria del estado de Washington, Estados Unidos.
 La clase Tacoma, clase de fragatas patrulleras.
 Tacoma Narrows, estrecho marino de la costa del Pacífico de los Estados Unidos.
 Mount Rainier, también conocido como Tacoma, estratovolcán localizado en el condado de Pierce, Estados Unidos.
 Tacoma, videojuego de exploración en primera persona desarrollado por Fullbright